Хоккей на траве являлся одним из десяти основных (core) видов спорта на Играх Содружества 2006, прошедших в Мельбурне, Австралия. Это был третий турнир по хоккею на траве на Играх Содружества с его включения в программу Игр в 1998 году. Соревнования проходили на стадионе «State Netball and Hockey Centre» с 17 по 26 марта 2006 для мужчин и с 16 по 25 марта 2006 для женщин.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр Содружества 2006
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 2006 на сайте todor66.com
 Страница о хоккее на траве (женский турнир) на Играх Содружества 2006 на сайте todor66.com

Игры Содружества
 
Март 2006 года